Stanhope kan syfta på följande:

Personer 
 Stanhope (efternamn) - ett engelskt efternamn

Australien 

 Stanhope, Australien, ort, Victoria, Campaspe,

Storbritannien 

 Stanhope, Durham, ort i England, 
 Stanhope, Kent, parish, England,

USA 

 Stanhope, Iowa, ort, Hamilton County, 
 Stanhope, New Jersey, ort, Sussex County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar